Ulvestad ist der Familienname folgender Personen:

 Fredrik Ulvestad (* 1992), norwegischer Fußballspieler
 Maren Ulvestad Haugstuen (* 1989), norwegische Telemarkerin
 Martin Ulvestad (1865–1942), US-amerikanischer Historiker
 Olav Ulvestad, US-amerikanischer Schachmeister
 Siri Ulvestad (* 1988), norwegische Orientierungsläuferin und Skilangläuferin

Siehe auch:
 Ulvestad-Variante